Seychell est un patronyme maltais.

Étymologie 
L'origine du nom Seychell est obscure. Selon certains, il pourrait être d'origine grecque.
Pour le linguiste maltais Mario Cassar, il dérive de l'arabe al-sayqāl qui désigne un « fourbisseur », un « polisseur ».

Distribution du patronyme dans le monde 
À Malte, sa présence est attestée au  sous les formes Seikil (en 1419) et Seykil (en 1480).

Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Seychell se rencontre notamment en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Seychell est notamment porté par :

  Carlo Seychell (né en 1949), joueur de football maltais.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
  Mario Cassar, Vestiges of Arabic Nomencalture in Maltese Surnames, sur academia.edu, 2005.

Liens externes 
 

Patronyme maltais